Wilkowski  ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur R. Wilkowski (1928–1999), US-amerikanischer Politiker
 Jean M. Wilkowski, US-amerikanischer Diplomat

Siehe auch:

  Wołkowski